Kanton Limoges-Beaupuy
Kanton Limoges-Carnot
Kanton Limoges-Centre
Kanton Limoges-Cité
Kanton Limoges-Condat
Kanton Limoges-Corgnac
Kanton Limoges-Couzeix
Kanton Limoges-Grand-Treuil
Kanton Limoges-Isle
Kanton Limoges-La Bastide
Kanton Limoges-Landouge
Kanton Limoges-Le Palais
Kanton Limoges-Panazol
Kanton Limoges-Puy-las-Rodas
Kanton Limoges-Vigenal
Kanton Limoges-Émailleurs
Kanton Limogne-en-Quercy